Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1930 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Betty Nuthall je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Marjorie Morrill (polfinale)
 Anna Harper (finale)
 Eleanor Goss (drugi krog)
 Sarah Palfrey (tretji krog)
 Ethel Burkhardt (četrtfinale)
 Mary Greef (četrtfinale)
 Edith Cross (tretji krog)
 Josephine Cruickshank (tretji krog)

 Betty Nuthall (prvakinja)
 Maud Levi (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1930